Partit Progressista Liberal, partit polític històric d'Espanya
 PPL Park, camp de futbol a Filadèlfia (EUA), seu del Philadelphia Union
 Llicència de pilot privat (del nom en anglès Private Pilot License), permís per a pilot d'aviació segons els Joint Aviation Requirements